Squash har flere betydninger:

 Squash – et boldspil for to eller fire spillere.
 Squash (grøntsag) – en grøntsag (også kaldet zucchini og courgette).
 Tuborg Squash – en sodavand.